Борис Михайлович Исаев (18 июля 1935 года — 1 октября 2004 года) — советский, российский партийный и государственный деятель, председатель Челябинского облисполкома (1988—90 гг.), председатель Челябинского областного Совета народных депутатов (апрель — июнь 1990 г.), заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР (1990—91 гг.).

Биография 
После окончания Рязанского сельскохозяйственного института трудовую деятельность начал преподавателем училища механизации.

В 1959—1962 годах работал мастером, механиком механизированной колонны, инженером Михайловского межрайонного объединения «Сельхозтехника».

В 1962 году Б. М. Исаев переехал в Татарию и до 1965 года трудился на различных должностях в системе республиканского объединения «Сельхозтехника».

В 1965 году Борис Михайлович был направлен на партийную работу — инструктором Татарского обкома партии, в 1969 году стал первым секретарём Аксубаевского райкома КПСС.

В 1973—1985 гг. заместитель, а затем первый заместитель Председателя Совета Министров Татарской АССР — председатель Совета Татарского республиканского агропромышленного объединения.

В 1985 году был назначен первым заместителем министра заготовок РСФСР, а в 1986 году — первым заместителем министра хлебопродуктов РСФСР.

В 1988 году Б. М. Исаев направлен на работу в Челябинскую область — председателем облисполкома, в апреле — июне 1990 года — председатель Челябинского областного Совета народных депутатов.

В 1990—1991 гг. — заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР.

В 1991—1993 гг. — заведующий отделом социально-экономического развития аппарата Верховного Совета РФ.

В 1996—2000 гг. — советник Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва.

В июне 1999 г. был избран председателем общероссийской общественной организации «Ассоциация депутатов».

Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР, Челябинского областного Совета народных депутатов.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Исаев, Борис Михайлович на rt-online.ru
 Исаев, Борис Михайлович на people.reviewportal.org

Выпускники Рязанского агротехнологического университета
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Председатели Челябинского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты Верховного Совета Татарской АССР
Похороненные на Троекуровском кладбище
Заместители председателя Верховного Совета РСФСР